Николя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Николян, Альберт Хачатурович (род. 1959) — советский боксёр, чемпион Европы.
 Николян, Маргарита (род. 1974) — армянская лыжница.
 Николян, Самвел Дживанширович (род. 1964) — советский и армянский футболист.